Сквер имени Куйбышева — наименование сквера в различных городах:

 Сквер имени Куйбышева — сквер в Душанбе, Таджикистан
 Сквер имени Куйбышева — сквер во Владикавказе, Россия

Скверы